

V 

V
Musiklabel V